Agnieszka Michalska
 Apolonia Michalska
 Grażyna Michalska
 Joanna Michalska
 Julia Michalska
 Malina Michalska
 Wiesława Michalska
 Zofia Michalska

Zobacz też 
 
 Michalski